Landtagswahlkreis 146 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Siegen-Wittgenstein III (1990 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Siegen III (1980 und 1985)
 Landtagswahlkreis Minden-Lübbecke II (1975)
 Landtagswahlkreis Lübbecke (1966 und 1970)
 Landtagswahlkreis Minden-Süd (1947 bis 1962)